Leopoldpark kan op verschillende parken betrekking hebben:
 Leopoldpark (Oostende)
 Leopoldpark (Brussel)
 Leopoldpark (München)